UVED est un sigle pouvant désigner :
 Université virtuelle de l'environnement et du développement durable
 Usine de valorisation énergétique des déchets, un type d'incinérateur de déchets